Luter ist der Familienname der folgenden Personen:
 Claude Luter (1923–2006), französischer Jazzmusiker
 Eric Luter (* 1953), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Luther (Begriffsklärung)
 Lutter